Mužská čtyřhra Argentina Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže buenosaireského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl hercegovsko-srbský pár Tomislav Brkić a Nikola Ćaćić, jehož členové v semifinále podlehli Gonzálezovi s Moltenimu.

Vítězem se stal mexicko-argentinský pár Santiago González a Andrés Molteni, který ve finále zdolal druhou nasazenou, italsko-argentinskou dvojici Fabio Fognini a Horacio Zeballos po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a udrželi neporazitelnost v přímých bojích o titul, když vyhráli i čtvrté finále. Jejich celková zápasová bilance po turnaji činila 23–7. Molteni na okruhu ATP Tour vybojoval jubilejní desátý deblový titul a pro Gonzáleze to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Simone Bolelli /  Máximo González (odstoupili)
  Fabio Fognini /  Horacio Zeballos (finále)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (semifinále)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2022
ATP Tour 2022